Николай Голдобин:

 Голдобин, Николай Иванович (1921—1956) — Герой Советского Союза.
 Голдобин, Николай Сергеевич (род. 1995) — российский хоккеист.